Denumirea de Liuleakovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Liuleakovo, un sat în comuna Ruen, regiunea Burgas;
 Liuleakovo, un sat în comuna Gheneral-Toșevo, regiunea Dobrici;
 Liuleakovo, un sat în comuna Kărdjali, regiunea Kărdjali.